Nădăștie se poate referi la:

 Nădăștia (sat, com. Almașu Mare, jud. Alba)
 Nădăștia de Sus (sat, jud. Hunedoara)
 Nădăștia de Jos (sat, jud. Hunedoara)
 Râul Nădăștia, curs de apă, afluent al râului Strei

Vezi și 
 Nădășelu (dezambiguizare)
 Nădălbești, sat în județul Arad, România
 Nădășan (nume de familie)
 Nadăș (dezambiguizare)